El término Ca pueden referirse a alguno de los siguientes artículos:

 Partido político uruguayo del Movimiento Social Artiguista: Cabildo Abierto
El símbolo del elemento químico Calcio.

ca puede hacer referencia a:

 La abreviatura del término latino Circa, que significa alrededor de, cerca de o aproximadamente.
 El código ISO 639-1 del idioma catalán.
 El símbolo de la centiárea, una unidad de superficie equivalente a un metro cuadrado.
 .ca, el dominio superior geográfico para Canadá.

El acrónimo CA puede referirse a:

 El código ISO 3166-1 correspondiente a Canadá.
 Comunidad Autónoma, una entidad territorial de España.
 Corriente alterna, un tipo de corriente eléctrica.
 La abreviatura postal del estado estadounidense de California.
 ES-CA, el código ISO 3166-2:ES de la provincia de Cádiz.
 Autoridad de certificación, (por sus siglas en inglés) entidad de confianza, que emite y administra los certificados digitales.

Enlaces externos 

Siglas